Черна — топоним:

Гидронимы 
 Черна (река) — река в Македонии.
  — приток Дуная в Румынии.

Ойконимы 
 Болгария
 Черна (Добричская область);
 Черна (Шуменская область);
 Россия
 Черна (Нижегородская область) — деревня в Городецком районе.
 Черна (Новгородская область) — деревня в Поддорском районе.
 Румыния
 Черна (деревня, жудец Тулча);
 Черна (коммуна, жудец Тулча);
 Словакия
 Черна (Кошицкий край);
 Украина
 Черна (Закарпатская область).